Лаокоон (; )

 Лаокоон — в греческой мифологии жрец бога Аполлона в городе Трое.
 «Лаокоон» (50 год до н. э.) — мраморная скульптурная группа в ватиканском музее Пия-Климента, найдена в 1506 году на месте Золотого дома Нерона в Риме.
  — живописное полотно испанского художника Эль Греко.
 «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» (1766) — программный трактат поэта, драматурга и эстетика Г. Э. Лессинга.
 «Лаокоон» (XIX век) — в Одессе мраморная копия знаменитой скульптуры «Лаокоон и его сыновья» перед зданием археологического музея.
 (3240) Лаокоон — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.